Calle de Valencia puede referirse a las siguientes calles:
Calle de Valencia (Barcelona)
Calle de Valencia (Madrid)
Calle Valencia (Managua)